USS New Orleans je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS New Orleans (CL-22) 
 USS New Orleans (CA-32) 
 USS New Orleans (LPH-11) 
 USS New Orleans (LPD-18)

New Orleans